Bath Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bath Springs (Alabama)
 Bath Springs (Tennessee)